Masatoshi steht für:

 (31671) Masatoshi, Asteroid des Hauptgürtels

Masatoshi ist der Vorname folgender Personen:

 Hotta Masatoshi (1634–1684), japanischer Fürst
 Itō Masatoshi (Unternehmer) (1924–2023), japanischer Unternehmer
 Masatoshi Nei (* 1931), japanischer Genetiker
 Nakayama Masatoshi (1913–1987), japanischer Karatemeister